|}

Die Bahnstrecke Tallinn–Narva ist eine estnische Bahnstrecke. Sie hat die russische Spurbreite von 1520 mm und hat eine Länge von 210 km. Von Tallinn bis nach Aegviidu ist die Strecke elektrifiziert und von Tallinn bis Tapa sowie zwischen Oru und Vaivara zweispurig ausgebaut. Besitzer der Strecke ist die Eesti Raudtee. Den Betrieb der Strecke stellen die beiden Unternehmen Edelaraudtee und Elektriraudtee sicher.

Geschichte 
Die Strecke wurde durch die Baltische Eisenbahn im Jahr 1870 eröffnet. Sie war ursprünglich ein Teil des Eisenbahnnetzes des Russischen Kaiserreichs von Paldiski nach Sankt Petersburg.

Betrieb heute 
Durchgehend auf der ganzen Strecke von Tallinn nach Narva fahren maximal fünf Personenzüge pro Tag und Richtung.

Go Rail betreibt auf dieser Strecke internationale Züge von Tallinn nach Sankt Petersburg sowie nach Moskau. Der Schienenpersonenfernverkehr Estland – Russland ruht jedoch seit März 2020.

Weitere Personenzüge, welche die Linie befahren, werden von Elron betrieben. Es verkehrt täglich morgens und abends je ein Zugpaar von Tallinn nach Narva (Fahrzeit ca. 2 h45 min). Zusätzlich gibt es ein Zugpaar Tallinn–Rakvere, welches morgens nach Tallinn und abends aus Tallinn zurück fährt. Zwischen Tallinn und Aegviidu halten diese Züge nur in Kitseküla, Tallinn–Ülemiste und Kehra, jedoch werden zeitnahe Umstiege in Aegviidu ermöglicht.

Des Weiteren verkehren zwischen Tallinn und Tapa acht Züge von Elron, welche alle weiter bis Tartu, bzw. Valga fahren. Vier Züge davon halten zwischen Aegviidu und Tapa an allen Stationen, zwischen Tallinn und Aegviidu jedoch nur in Kitseküla, Tallinn-Ülemiste und Kehra. Auch hier ermöglicht ein Umstieg in Aegviidu das Erreichen der restlichen Stationen. Die anderen vier Züge sind Expresszüge und halten zwischen Tallinn und Tapa nur in Tallinn-Ülemiste.

Um auch die Relation Narva–Tartu zu bedienen, haben alle Züge von Elron aus Richtung Narva in Tapa zeitnahen Anschluss an die Expresszüge in Richtung Tartu und umgekehrt.

In der Agglomeration zwischen Tallinn und Aegviidu, auf dem elektrifizierten Abschnitt, verkehren weitere Züge von Elron als S-Bahnen.

Nebenbei gibt es auf der Strecke noch einen beachtlichen Güterverkehr, vor allem zwischen Kohtla und Vaivara, wo große Industriegebiete bestehen.

Galerie

Weblinks 

 
 
 Fahrplan des Nachtzuges Tallinn–Moskau auf gorail.ee

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Estland
Bahnstrecke TallinnNarva
Bahnstrecke TallinnNarva
Bahnstrecke TallinnNarva
Verkehrsbauwerk in Tallinn